Kaćuša, Višecijevni raketni bacači BM-8 (82 mm) i BM-13 (132 mm)
 Kaćuša (pjesma), sovjetska budnica iz 2. svjetskog rata